In 1907/08 werd het vijfde Neder-Lausitzs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond. 

Omdat de competitie nog niet voltooid werd bij het aanvangen van de Zuidoost-Duitse eindronde, werd Alemannia Cottbus, op dat moment leider in de stand, afgevaardigd. Achtervolger Brandenburg was het daar niet mee eens waardoor uiteindelijk besloten werd om geen deelnemer uit Neder-Lausitz af te vaaridgen egen VfR 1897 Breslau.

1. Klasse 

Play-off

De wedstrijd werd niet gespeeld, maar om een onbekende reden werd Brandenburg tot kampioen uitgeroepen.

2. Klasse

Promotie/Degradatie play-off
De uitslag is niet meer bekend, wel dat Askania won en in de 1. Klasse kon blijven.

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Neder-Lausitzs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1907/08